Robert Barbers (1944), een Filipijns politicus;
 Robert Barbers (1969), een Filipijns politicus.